Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1952 в Осло показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 22 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 694 спортисти (от които 109 жени) от 30 страни в периода от 14 февруари до 25 февруари 1952 г. в общо 4 спорта.

Атлети от общо 13 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 17 без отличие. Домакините от Норвегия печелят най-много медали (16), печелейки най-много златни (7) и бронзови (6) отличия. Олимпийският отбор на САЩ печели най-много сребърни (6) медали. Дебюр на тези Игри правят Нова Зеландия и Португалия. От разделена Германия само Федерална република Германия взема участие. Япония също е допусната отново да участва на Олимпиадата. България отново участва, но без спечелено отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1952